Rehden (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Radzyń Chełmiński (Duits: Rehden), een stad in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren